NGC 4213 (другие обозначения — UGC 7276, MCG 4-29-54, ZWG 128.65, PGC 39223) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4213
Волосы Вероники (созвездие)